Doug Serrurier, Zuid-Afrikaans autocoureur
 Joseph Serrurier (1668-1742), hoogleraar natuurkunde, tuinarchitect
 Lindor Serrurier, Nederlands museumantropoloog
 Louis Philippus Serrurier, 18e-eeuws tekenaar
 Louis Filips Serrurier (1767 - 1844), Nederlands dominee